Кет Денингс (; рођена 13. јуна 1986. у Брин Мауру, Пенсилванија) америчка је глумица најпознатија по улози Макс Блек у серији Две девојке без лове и Дарси Луис у филмовима Тор, Тор: Мрачни свет и Тор: Љубав и гром.

Филмографија 

|-
| 2004. || Подигни глас ||-{Raise Your Voice }- || Слоун||
|-
| 2005. || Доле у долини ||-{Down in the Valley}- || Ејприл||
|-
| 2005. || 4 банке, а невин ||-{The 40-Year-Old Virgin}- || Марла||
|-
| 2005. || Лондон ||-{London}- || Лили||
|-
| 2006. || Кућа велике маме 2 ||-{Big Momma's House 2}- || Паркер||
|-
| 2007. || Чарли Барлет ||-{Charlie Bartlett}- || Сузан Гарднер||
|-
| 2008. || Зечица на колеџу ||-{The House Bunny}- || Мона||
|-
| 2008. || Ник и Нора: Веза за једну ноћ ||-{Nick and Norah's Infinite Playlist}- || Нора Силверберг||
|-
| 2009. || Арлен Фејбер ||-{The Answer Man}- || Далија||
|-
| 2009. || Чаробни камен ||-{Shorts}- || Стејси Томпсон||
|-
| 2009. || Бранилац ||-{Defendor}- || Катерина||
|-
| 2010. || Нација сањара ||-{Daydream Nation}- || Керолајн Векслер||
|-
| 2011. || Тор ||-{Thor}- || Дарси Луис||
|-
| 2013. || Тор: Мрачни свет ||-{Thor: The Dark World}- || Дарси Луис||
|-
| 2014. || Готика у предграђу ||-{Suburban Gothic}- || Паркер||
|-
| 2015. || Написати љубав на њеним рукама||-{To Write Love on Her Arms}- || Рене Јохе||
|-
| 2022. || Тор: Љубав и гром ||-{Thor: Love and Thunder}- || Дарси Луис|| камео
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2000.|| Секс и град||-{Sex and the City}-||Џени Брир||епизода: -{Tms}-
|-
|2001–02|| значка||-{Raising Dad}-||Сара Стјуарт||22 епизоде
|-
|2003.|| Без трага||-{Without a Trace}-||Џенифер Нортон||епизода: -{Sons and Daughters}-
|-
|2003.|| Нико није савршен ||-{Less than Perfect}-||Кејтлин||епизода: -{Tms}-
|-
|2004.|| Место злочина: Лас Вегас||-{CSI: Crime Scene Investigation}-||Миси Вилсон||епизода: -{Early Rollout}-
|-
|2005.|| Клуб ||-{Clubhouse}-||Анџела||епизода: -{Tms}-
|-
|2005–06|| Ургентни центар||-{ER}-||Зои Батлер||5 епизода
|-
|2005.|| Место злочина: Њујорк||-{CSI: NY}-||Сара Ендкот||епизода: -{Manhattan Manhunt}-
|-
|2009–2010|| Амерички тата||-{American Dad!}-||различите улоге||2 епизоде
|-
|2011–2017|| Две девојке без лове||-{2 Broke Girls}-||Макс Блек||главна улога
|-
|2012.|| Роботско пиле||-{Robot Chicken}-||различите улоге||епизода: -{Executed by the State}-
|-
|2014.|| Редакција||-{The Newsroom}-||Блер Лансинг||епизода: -{Run}-
|-
|2021.|| ВандаВизија ||-{WandaVision}-||Дарси Луис||5 епизода
|-
|2021.|| Шта ако...? ||-{What If...?}-||Дарси Луис||глас
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Америчке глумице
Биографије живих особа